Леони́д Никола́евич Кула́гин (род. 7 июня 1940, Киренск, Киренский район, Иркутская область, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, сценарист. Народный артист РСФСР (1986). Лауреат Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского (1978).

Биография 
Леонид Кулагин родился 7 июня 1940 года в городе Киренске Иркутской области, в семье простых рабочих. После смерти матери в 1947 году на операционном столе из-за врачебной ошибки воспитывался отцом, а позже — и мачехой (тётей Нюсей). В среднюю школу пошёл в родном городе отца — Горьком, там же её и окончил.

С шестилетнего возраста практически жил в горьковском драматическом театре, где его отец работал радиомехаником. В школьные годы принимал участие в художественной самодеятельности, посещал Дворец пионеров, а также увлекался пением.

В 1956 году поступил, а в 1960 году окончил театральную студию при Горьковском государственном театре драмы имени Максима Горького. Получив диплом актёра, остался служить в труппе театра. Играл также в театрах Читы, Ярославля, Липецка, Брянска.

В 1968—1995 годах служил в труппе Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя.

С 1997 по 2004 годы — главный режиссёр Брянского областного театра юного зрителя. За это время поставил семнадцать спектаклей, многие из которых по сей день остаются в репертуаре этого театра.

Вернувшись в Москву в 2004 году, возглавил Продюсерский центр «Театральное товарищество», где участвовал во всех антрепризных постановках как режиссёр и актёр.

Творчество

Фильмография

Актёрские работы 

  — Начало неведомого века (новелла «Ангел») — комиссар Парфёнов
  — Дворянское гнездо — Фёдор Иванович Лаврецкий, дворянин
  — О друзьях-товарищах — Стефан Вишняк, эсер, товарищ по каторге комиссара Московской ЧК Ольги Даниловны Листопад
  — Расплата — Михаил Платов, отец Алексея Платова
  — Слушайте, на той стороне — Абозов
  — Кочующий фронт — Григорий Иванович Самбурской, есаул
  — Приваловские миллионы — Сергей Александрович Привалов, уральский промышленник-миллионер
  — Четвёртый — председатель комиссии по расследованию
  — Товарищ генерал — генерал СС
  — Города и годы — Платонов
  — Самый жаркий месяц — Лукьянов
  — Ваши права? — Олег Петрович Малик, отец Миши
  — Осень — Илья Юмашев, врач, муж Саши
  — Мой дом — театр — Пров Михайлович Садовский, актёр Малого театра
  — Машенька — Леонид Борисович, геолог
  — Осенняя история — Игорь Новосельцев, врач, муж Анны Зориной
  — Карл Маркс. Молодые годы — Михаил Александрович Бакунин, русский революционер, теоретик анархизма и народничества
 1980 — Крах операции «Террор» — Кирилл Прокопьевич Николаев, инженер-мостовик
 1980 — Полёт с космонавтом — подполковник
  — Чёрный треугольник — Василий Григорьевич Мессмер, барон, полковник царской армии
 1981 — Следствием установлено — Иван Степанович Шостак («Фомин-Залевский»), мойщик в таксопарке
 1981 — Крепыш — Бардин
  — Бой на перекрёстке — Ружич / Громов
  — Баллада о доблестном рыцаре Айвенго — лорд Седрик Ротервудский, отец Айвенго
  — Огонь, мерцающий в ночи... — Герцен
 1983 — Прости меня, Алёша — Василий Максимович, отец Анатолия
 1983 — Пароль — «Отель Регина» — Красовский (Иннокентий Васильевич Марков), генерал царской армии, член Туркестанской военной организации (ТВО)
  — Клятва Джантая — Яков
  — Деревья на асфальте — Степан Георгиевич, сын Анны Тимофеевны («Егорихи»)
  — Продлись, продлись, очарованье... — врач, профессор (роль озвучил Александр Белявский)
  — Чёрная стрела — сэр Дэниэл Брэкли, барон, опекун Ричарда (Дика) Шелтона
  — Битва за Москву — Максим Алексеевич Пуркаев, генерал, начальник штаба Юго-Западного фронта РККА
  — Перехват — Анатолий Андреевич Кононов, полковник КГБ
  — Красные башмачки — лесной царь
  — Гомункулус — доктор
  — Радости земные — Михаил Лемехов, брат Василия Лемехова
  — Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии — Людовик Лесли по прозвищу «Меченый», дядя Квентина Дорварда
  — Ноктюрн 1931 года (короткометражный) — Александр Васильевич Чаянов, профессор Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева
  — Фуфель — Константин Кириллович Уваров, криминальный шеф
 1990 — Динозавры XX века — Эдуард Георгиевич, главарь банды
 1990 — Прости нас, мачеха Россия — Борис Шарич, югослав
 1990 — Очарованный странник — барин
  — Яр — Карев
 1991 — Детство Тёмы — Николай Семёнович, отец Тёмы
 1991 — Ау! Ограбление поезда — Григорий Михайлович Повещук, следователь по особо важным делам
 1991 — Афганский излом — генерал Стеклов
 1991 — Невозвращенец — писатель
 1991 — Штемп — Вадим Андреевич, генерал МВД
 1991 — Господня рыба — Воланд
  — Глаза — отец Насти
 1992 — Человек из команды «Альфа» — Майлз
 1992 — Овен —  
 1992 — Казино — Террел
  — Парижский антиквар — Анри Лоран, владелец антикварного магазина в Париже, агент Службы внешней разведки
  — Золото Югры — Бушуев
  — За кулисами — Георгий Мартов
  — Оперативный псевдоним — мистер Томпсон / Ричард Пиркс / Виталий Карданов, отец Максима Карданова (Сергея Лапина)
  — Московская сага (цикл третий «Тюрьма и мир») — Василий Павлович Аксёнов, писатель
  — Пепел «Феникса» — Искандер Иванович Безродный, криминальный авторитет по прозвищу «Азиат»
  — Красная площадь — Курбанов, генерал, заместитель председателя КГБ СССР Юрия Андропова
  — На углу, у Патриарших (4-й сезон) — Леонид Кириллович Вознесенский, журналист
  — Сармат — Григорий Михайлович Савёлов
 — — Кулагин и партнёры — Леонид Николаевич Кулагин, адвокат
  — Звезда эпохи — Иван Алексеевич Бунин, русский писатель
 — — Золотые парни — Александр Иванович Трифонов, полковник
  — Примадонна — Айвенго
  — Прииск — Служаев, участковый
 2006 — Охота на гения — Игорь Шохин, микробиолог
 2006 — Мой генерал — Феликс Янович, дед Вероники
 2006 — Кровавый круг — Александр Иванович Трифонов, полковник
 2006 — Волкодав из рода Серых Псов — Кнес Глузд Несмеянович
  — Я — телохранитель (фильм № 3 «Телохранитель Каина») — Михаил, родственник бизнесмена Станислава Лисицына
 2008 — Трасса М8 — Юрий Борисович
 — — Райские яблочки — Александр Павлович Наумов, врач, академик, отец Павла
  — Банкрот — Самсон Силыч Большов, купец
  — Полонез Кречинского / Свадьба. Дело. Смерть — ясновидящий
  — Гадание при свечах — Леонид Стенич, врач, отец Марины Стенич
  — Куприн. Яма — Яков Михайлович Амосов, генерал, дед Веры и Анны
  — Екатерина. Взлёт — архиепископ Гавриил
  — Саша добрый, Саша злой — Олег Сергеевич Матвеев («Матвей»), криминальный авторитет
  — Русская игра / Rus’un Oyunu — Владимир, профессор
  — Таинственная страсть — Ваксон (в пожилом возрасте), «шестидесятник» (прототип — Василий Павлович Аксёнов)
  — Грозный — митрополит Макарий
  — Кулагины — Леонид Николаевич Кулагин, куратор отдела Следственного комитета РФ по работе с нераскрытыми преступлениями, известный адвокат (в прошлом), отец майора полиции Алисы Кулагиной

Фильмы-спектакли 
  — Борис Годунов (режиссёр — Л. Краснёнкова; Московский драматический театр имени Н. В. Гоголя) — Борис Годунов
  — Осторожно, листопад! — Шубин
  — Вознаграждение — тысяча франков — барон де Пюанкорраль

Режиссёрские работы 
  — Волчицы
  — Буровая
 — — Кулагин и партнёры (некоторые серии)

Работы сценариста 
  — Волчицы

Театральные работы

Режиссёрские постановки 
  — «Трагедии первого этажа», трагикомедия В. Зверовщикова (Государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан, Уфа)
  — «Комический театр», театральная фантазия по произведениям Карло Гольдони (Государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан, Уфа)

Озвучивание видеоигр 
 1999 — Max Payne — Винни Гоньитти, Джек Люпино, Рико Муэрте, Фламинго
 2005 — Tom Clancy's Splinter Cell: Chaos Theory — Ирвинг Ламберт, АНБ
 2006 — Tom Clancy's Splinter Cell: Double Agent — Ирвинг Ламберт, АНБ
 2009 — Trine — диктор

Награды 
 1976 — почётное звание «Заслуженный артист РСФСР».
 1977 — серебряная медаль имени А. Д. Попова — за театральную деятельность.
 1978 — лауреат Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского — за исполнение роли в спектакле «Берег» по одноимённому роману Ю. В. Бондарева на сцене Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя.
 1986 — почётное звание «Народный артист РСФСР».
 2003 — Орден Почёта — за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства.

Примечания

Ссылки 
 
 Кулагин Леонид Николаевич. Биография, фильмография, фотографии актёра. // ruskino.ru. Дата обращения: 1 декабря 2021.

Члены Союза кинематографистов СССР
Персоналии:Брянский ТЮЗ
Персоналии:Забайкальский краевой драматический театр
Персоналии:Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя